McEwen ist der Familienname folgender Personen:

 Bob McEwen (* 1950), US-amerikanischer Politiker
 Bruce McEwen (1938–2020), US-amerikanischer Neurophysiologe und Neuroendokrinologe
 Dawn McEwen (* 1980), kanadische Curlerin
 Heather McEwen (* 1984), kanadische ehemalige Schauspielerin
 Isabelle McEwen (* 1954), kanadische Opernregisseurin

 Robbie McEwen (* 1972), australischer Radrennfahrer
 Robert C. McEwen (1920–1997), US-amerikanischer Politiker
 Rory McEwen (1932–1982), schottischer Maler und Folkmusiker
 Rosy McEwen (* um 1994), britische Schauspielerin
 Shelby McEwen (* 1996), US-amerikanischer Leichtathlet

McEwen heißt der Ort:

 McEwen (Tennessee), Vereinigte Staaten

McEwen bezeichnet außerdem:

 McEwen (Wahlkreis), Wahlkreis für die australische Parlamentswahl

Siehe auch:

 MacEwen
 McEwan
 MacEwan